Ю́рий Васи́льевич Копе́йко (21 декабря 1933, Свердловск, РСФСР — 6 января 2010, Москва) — советский и российский график и живописец. Народный художник Российской Федерации (1997), действительный член Российской Академии художеств.

Биография 
Юрий Васильевич Копейко родился 22 декабря 1933 года в Свердловске. В 1954 году окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР, в 1959 — графическое отделение Московского полиграфического института, где учился у П. Г. Захарова, Г. М. Горошенко. Дипломную работу — гравюры к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» защищал у руководителя курса, профессора А. Д. Гончарова.

Свой творческий путь начал с работы в журнале «Юность», затем зведующий отделом оформления журнала «Юный натуралист» (1960—1962), главный художник журнала «Родина» и газеты «Голос Родины» (1962—1965). В 1967 году был принят в Союз журналистов СССР, в 1970-м — в Союз художников СССР.

В 1986 году назначен главным художником издательства «Малыш». К этому времени им было оформлено и проиллюстрировано более ста детских книг.

Ю. В. Копейко также плодотворно работал в космической теме — рисовал космонавтов, запуски космических ракет, приземление спускаемых аппаратов. Им были иллюстрированы книги Ю. Гагарина «Дорога в космос» и «Вижу землю…», Г. Титова — «Семнадцать космических зорь», сборник рассказов «Космонавты рассказывают». В 2002 году художник был избран действительным членом Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Избирался Народным депутатом Моссовета (1991—1993).

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Жена — Галина Александровна Макавеева (р. 1936), советский и российский художник.
 Сын — Василий Юрьевич Копейко (р. 1960), советский и российский графический дизайнер, предприниматель, менеджер.

Oсновные работы 
Среди основных работ — иллюстрации и оформление книг:
 Ю. Гагарин «Дорога в космос» (1963),
 Г. Титов «Семнадцать космических зорь» (1963),
 «Мир приключений» (1965),
 «Космонавты рассказывают» (1966),
 Ю. Гагарин «Вижу Землю…» (1968),
 С. Маршак «Разноцветная книга» (1972),
 А. Яшин «Сладкий остров» (1973),
 С. Алексеев «Они защищали Москву» (1975),
 Ф. Абрамов «Пряслины» (1977),
 Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине» (1979),
 Ф. Абрамов «Алые олени» (1980),
 Л. Н. Толстой «Лев и собачка» (1981),
 А. Ляпидевский «Челюскинцы» (1986),
 Б. Никольский «Как живёт аэродром» (1987),
 Г. Байдуков «Через полюс в Америку» (1988),
 А. Галлай «Валерий Чкалов» (1990),
 оформление Библии для детей (1991),
 А. Барто «Детям» (1992),
 Р. Киплинг «Маугли», «Евразийский регион» (1993),
 «Слоненок» (1994),
 иллюстрации к повестям Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» и «Белый пароход» (1999).

Персональные выставки 
 Персональные выставки в Москве, Варшаве, Токио, Звездном городке, Берлине, Австралии (Аделаида), Финляндии (Хельсинки, Тампере и др.), на космодроме Байконур (1977—2002)
 Персональная выставка в галерее журнала «Наше наследие» (2002),
 Групповая выставка в Китайской Народной Республике (2002),
 Персональная выставка в выставочном зале «Кузнецкий мост, 20» (2002),
 Персональная выставка (совместно с Г. Макавеевой в залах Российской академии художеств) (2004),
 Персональная выставка в администрации президента Российской Федерации в Московском кремле (2006).

Награды и звания 
 Член графической комиссии союза художников России (1970—2006),
 Член-корреспондент Российской академии художеств (1995),
 Председатель творческого объединения художников книжной графики Московского союза художников (1993—2000),
 Действительный член Российской академии художеств (2001),
 Действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (2002).
 Почетное звание «Заслуженный художник РСФСР» (1983),
 Почетное звание «Народный художник Российской Федерации» (1997),
 Серебряная медаль им. М. Б. Грекова за оформление и иллюстрации к книгам А. Митяева: «Книга будущих командиров» и «Книга будущих адмиралов» (1987),
 Диплом АХ СССР и премия им. В. А. Фаворского за иллюстрации к рассказу А. И. Куприна «Белый пудель» (1990),
 Золотая медаль Российской академии художеств (2003),
 Медаль им. А. С. Пушкина (2003),
 Орден Почёта (2005),
 Орден Петра Великого I степени (2006).

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Московского университета печати
Действительные члены РАХ
Художники-иллюстраторы России
Художники журнала «Мурзилка»
Депутаты Московского городского совета
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище